Бранилац титуле из претходне године био је Рафаел Надал, али га је у финалном мечу победио Новак Ђоковић који је тиме освојио своју прву вимблдонску титулу. Победом над Жо-Вилфред Цонгом у полуфиналу обезбедио је прво место на АТП листи, на коме се по први пут од 19. јануара 2004. не налазе ни Федерер ни Надал.

Носиоци 
 

  Рафаел Надал (финале)
  Новак Ђоковић (победник)
  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Енди Мари (полуфинале)
  Робин Седерлинг (треће коло)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Енди Родик (треће коло)
  Гаел Монфис (треће коло)
  Марди Фиш (четвртфинале)
  Јирген Мелцер (треће коло)
  Жо-Вилфред Цонга (полуфинале)
  Виктор Троицки (друго коло)
  Станислас Вавринка (друго коло)
  Жил Симон (треће коло)
  Николас Алмагро (треће коло)

<ol start=17>
 Ришар Гаске (четврто коло)
 Михаил Јужни (четврто коло)
 Микаел Љодра (четврто коло)
 Флоријан Мајер (друго коло)
 Фернандо Вердаско (друго коло)
 Александар Долгополов (прво коло)
 Јанко Типсаревић (прво коло)
 Хуан Мартин Дел Потро (четврто коло)
 Хуан Игнасио Чела (друго коло)
 Гиљермо Гарсија-Лопез (друго коло)
 Марин Чилић (прво коло)
 Давид Налбандијан (треће коло)
 Николај Давиденко (прво коло)
 Томас Белучи (прво коло)
 Милош Раонић (друго коло)
 Маркос Багдатис (треће коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Види још 
 Вимблдон 2011 — жене појединачно
 Вимблдон 2011 — мушки парови
 Вимблдон 2011 — женски парови
 Вимблдон 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 Распоред мечева

Вимблдон 2011.
Вимблдон — мушкарци појединачно